Быть или не быть, () — начало знаменитого монолога принца Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет».
 Быть или не быть (Сен-Прё) — девятый концерт французского пианиста Сен-Прё (1980).
 Быть или не быть (фильм, 1942) — художественный фильм (1942).
 Быть или не быть (фильм, 1983) — художественный фильм (1983).
 Быть или не быть (фильм, 2011) — художественный фильм (2011).
 Быть или не быть — спектакль В. М. Портнова по пьесе A Cry of Players Уильяма Гибсона.
 To Be or Not to Be — девятый студийный альбом японской группы Nightmare, вышедший в 2014 году.